Стара-Кресна () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Кресна. Находится примерно в 8 км к северу от центра города Кресна и примерно в 27 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживал 71 человек.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области